Ґміна Бобровники може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Бобровники (Бендзінський повіт) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві
 Ґміна Бобровники (Ліпновський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві